Lussu bezeichnet
 Lussu, Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland

Lussu ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Lussu (1890–1975), italienischer Offizier, Schriftsteller und Politiker
 Joyce Lussu (1912–1998), italienische Partisanin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Dichterin
 Piero Lussu (* 1950), italienischer Fußballspieler